Williamsburg kan avse:

 Williamsburg, Brooklyn, New York City
 Williamsburg, Virginia
 Williamsburg, Colorado
 Williamsburg, Delaware
 Williamsburg, Florida
 Williamsburg, Indiana
 Williamsburg, Iowa
 Williamsburg, Kansas
 Williamsburg, Kentucky
 Williamsburg, Maryland
 Williamsburg, Massachusetts
 Williamsburg, Michigan
 Williamsburg, New Mexico
 Williamsburg, Ohio
 Williamsburg, Pennsylvania

Se även
 Williamsburg County
 Williamsburg Oil Colors